Графський провулок () - назва вулиць у різних населених пунктах Росії та України.

Графський провулок - вулиця у Москві.
Графський провулок - вулиця в Санкт-Петербурзі.
Графский переулок – музичний CD-альбом Михайла Боярського (2003).

Багатозначні терміни: урбаноніми